Ferran Bozzo, actor català
 Joana Bozzo i Vergés, (? - Barcelona 1968) actriu catalana
 Joan Lluís Bozzo i Duran, (Gràcia, Barcelona, 1953) director de teatre català